Alpo (Villafranca di Verona)
Association of Lunar and Planetary Observers, Amerikaanse organisatie uit 1947 
Alpo Russi, Fins diplomaat